Gromada Czarna (powiat dębicki)
 Czarna (gromada w powiecie koneckim)
 Czarna (gromada w powiecie łańcuckim)
 Czarna (gromada w powiecie radomskim)
 Czarna (gromada w powiecie ustrzyckim)
 Czarna (gromada w powiecie wołomińskim)

także:
 Czarna (gromada ad Tarnów) (powiat dębicki)
 Gromada Czarna Dąbrówka (powiat słupski/bytowski)
 Czarna Góra (gromada) (powiat nowotarski)
 Czarna Sędziszowska (gromada) (powiat dębicki/ropczycki)
 Czarna Średnia (gromada) (powiat siemiatycki)
 Czarna Wieś (gromada) (powiat białostocki)
 Czarna Wieś Kościelna (gromada) (powiat białostocki)
 Czarna Woda (gromada) (powiat starogardzki)
 Skomielna Czarna (gromada) (powiat myślenicki)